Мала́хия (, Малахи́, «посланник мой») — малый библейский пророк, последний из ветхозаветных пророков.

Память в Православной церкви .

Жизнеописание 
Согласно Священному Преданию, Малахия происходил из колена Завулонова, умер в молодости; пророчествовал в то время, как Иерусалимский храм был снова построен после плена, вероятно — около 400 г. до н. э.; был таким же поборником веры и закона во дни Ездры и Неемии, как Аггей и Захария — во дни Зоровавеля.

Малахия обличал народ за недостаток усердия в жертвах, священников — за уклонение от веры, угрожает им судом Божиим за разные пороки и богохульство; в то же время он провидит славу второго храма и ясно предсказывает пришествие Мессии, явление Предтечи и грядущий Суд Божий.

Во время Иисуса пророчества его не только повторялись апостолами, но были известны книжникам и народу.

Книга пророка 

В христианской Библии его книга является последней в Ветхом Завете, в Танахе она входит в раздел «Пророки» (Невиим) и не является последней книгой Танаха.

См. также 
 Книга пророка Малахии

Литература

Ссылки